«Saudek» puede referirse a:
 Saudek, apellido checo.
 Jan Saudek (n. 1935), fotógrafo checo.
 Kája Saudek (1935-2015), ilustrador checo, hermano gemelo de Jan.
 Robert Saudek (1880-1935), grafólogo y escritor checo.
 Vojtěch Saudek (1951-2003), compositor checo.